Casinotheater oder Theater Casino ist als Theatername vorwiegend in der Schweiz in Gebrauch, für Theater, die gegen 1900 gegründet wurden. „Casino“ in der italienischen Bedeutung von Speisesaal bedeutet in dieser Zusammensetzung, dass die Spielstätte auch zu gastronomischen Zwecken genutzt wird oder wurde, wie zum Beispiel für Bankette.

Beispiele 
Casinotheater Winterthur
Casino Theater Burgdorf
Casino Théâtre Genf
Theater Casino Zug
Filmkunsttheater Casino Leipzig

Einzelnachweise 

Theatername